Hamar Kálmán (1876–1963) esperes, plébános
 Hamar Kálmán (1928–1989) szlovákiai magyar történész